Il singolare del Kremlin Cup 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andrej Čerkasov era il detentore del titolo e ha battuto in finale 7–6(2), 3–6, 7–6(5) Jakob Hlasek.

Teste di serie

  Karel Nováček (secondo turno)
  Petr Korda (primo turno)
  Jakob Hlasek (finale)
  Andrej Čerkasov (campione)

 Jan Siemerink (quarti di finale) 
 n/a
 Horst Skoff (primo turno)
 Aleksandr Volkov (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1991
ATP Tour 1991